POP kan avse: 
 POP3 – en standard för e-post
 POP – ett samlingsnamn för organiska miljögifter som är persistenta, se Persistent organic pollutant

Se även
 Pop (olika betydelser)